Нафтохімік:

 Нафтохімік — професія

Спортивні клуби:
 «Нафтохімік» — футбольний клуб з Нижньокамська, Росія
 «Нафтохімік» — футбольний клуб з Кременчука, Україна
 «Нафтохімік» — хокейний клуб з Нижньокамська, Росія